Gümüşdüven (Adilcevaz), een dorp in het Turkse district Adilcevaz
Gümüşdüven (Korgun), een dorp in het Turkse district Korgun